Сезон 2014-15 является 112-м в истории Южной лиги с момента своего создания в 1894 году. Нынешний сезон Южной Лиги известен как Эво-стик Южная премьер лига, после заключения спонсорского контракта с Эво-стик.

После ликвидации клуба премьер дивизиона Хинкли Юнайтед и отказа от участия Тэтчем Таун из первого дивизиона Юг и Запад в конце прошлого сезона, плюс отказа от участия клуба Воксхолл Моторс из Северной конференции, клубу Флит Таун была предоставлена возможность снова выступать в первом дивизионе Юг и Запад, несмотря на вылет в прошлом сезоне по спортивному принципу

Также произошли следующие изменения. Перевод клуба Уорксоп Таун из Северной Премьер-Лиги. Вингейт энд Финчли изначально были переведены в первый дивизион Север Истмийской, но были вновь приняты в Премьер дивизион Южной Лиги. Вэа переместился в Истмийскую лигу после размещения в Первом дивизионе Центр Южной Лиги и Хейз энд Идинг Юнайтед переместился в Южную Лигу Премьер дивизион после того, как они были первоначально размещены в Премьер дивизионе Истмийской Лиги. Хейз энд Идинг заменены клубом Хейлзовин Таун, который были перемещен из Северной Лиги в Южную, и был возвращен обратно. Корби Таун вернулись в Южную Лигу после размещения в Северной, а Стаурбридж отправился в обратную сторону. Вэа был заменен в Первом дивизионе Центр клубом Бедворт Юнайтед, который был переведен из Северной Премьер-Лиги дивизиона Юг.

Однако, Хейз энд Идинг Юнайтед вновь переместились, на этот раз обратно в Южную Конференцию, когда Херефорд Юнайтед были изгнаны из Конференции, и перемещены в Премьер дивизион Южной лиги.

Премьер Дивизион 

Премьер дивизион пополнился семью новыми клубами из итоговых 24:
 Сайренсэстер Таун, повышение как чемпионы первого дивизиона Юг и Запад
 Дорчестер Таун, вылетели из Южной Конференции
 Данстэбл Таун, повышение как чемпионы первого дивизиона Центр
 Херефорд Юнайтед, исключен из конференции и принят в Южную Лигу при соблюдении условий
 Хистон, вылетели из Северной конференции
 Полтон Роверс, повышение в качестве победителей раунда плей-офф первого дивизиона Юг и Запад
 Слау Таун, повышение в качестве победителей раунда плей-офф дивизиона один Центр
Херефорд Юнайтед был исключен судом Лондона 19 декабря 2014 года, после того, как он не смог доказать, что владелец клуба имеет достаточное финансирование, чтобы платить кредиторам клуба. Основным кредитором была Королевская налоговая и таможенная служба. очки клуба в Южной Лиге были официально аннулированы 5 января 2015.

Турнирная таблица

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Стадионы и вместимость

Первый дивизион Центр 

Первый дивизион центр пополнился новыми четырьмя клубами, из 22 клубов:
 Бедфорд Таун, вылетел из премьер дивизиона
 Бедворт Юнайтед, переведен из Северной Премьер-Лиги, первого дивизиона Юг
 Годалминг Таун, переведены из первого дивизиона Юг & Запад
 Хэнвелл Таун, повышение в качестве чемпионов Спартанской Лиги Южного Мидланда.

Турнирная таблица

Плей-офф

Стадионы и вместимость

Первый Дивизион Юг и Запад 

Первый Дивизион Юг и Запад пополнился пятью новыми клубами, из 22 участников:
 Тоттон, вылетел из Премьер дивизиона
 Башли, вылетел из Премьер дивизиона
 Ларкхолл Атлетик, повышение как чемпионы Западной Лиги.
 Шолинг, повышение в качестве чемпионов Лиги Уэссекса.
 Уонтидж Таун, повышение как чемпионы Греческой Лиги.

Турнирная таблица

Плей-офф

Стадионы и вместимость

Кубок Лиги 
Кубок Южной Лиги 2014-15 (объявленный как RedInsure Cup 2014-15 по причинам спонсорства) — это 77-й сезон кубка участников из Южной футбольной лиги.

Полуфиналы

Финал

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Южная Футбольная Лига

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2014